Se conoce como animalario a:

 el edificio donde se tienen los animales destinados a experimentos de laboratorio (véase experimentación con animales);
 la compañía española de teatro Animalario, fundada en 1996.